The Land of Promise – cortometraggio del 1912 diretto da E.J. Le Saint
La terra promessa (in inglese The Land of Promises) – film del 1913 diretto da Baldassarre Negroni
The Land of Promise – film del 1917 diretto da Joseph Kaufman